Гран-при Абу-Даби 2011 года (официально III Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 13 ноября 2011 года на трассе Яс Марина в Абу-Даби, ОАЭ. Она стала восемнадцатой гонкой сезона 2011 Формулы-1.

Перед гонкой 
Витантонио Лиуцци, на Гран-при Индии уступивший своё место в HRT Нараину Картикеяну, в Абу-Даби вновь вернулся на место основного гонщика команды.

Из-за повреждения двигателя коробкой передач во время Гран-При Индии, на автомобиль Пастора Мальдонадо установлен новый, 9-й мотор. Так как по ходу сезона разрешено неограниченно использовать 8 двигателей, венесуэлец потерял 10 позиций на стартовой решётке.

На Гран-при Индии команда Renault сделала заявление о том, что Ромен Грожан, чемпион серии GP2 2011 года, сменит в первой сессии пятничных свободных заездов на Гран-при Абу-Даби и Гран-при Бразилии основных гонщиков команды, Бруно Сенну и Виталия Петрова, соответственно. Это стало возможным благодаря тому, что гонщик является членом молодёжной гоночной программы Gravity, а его менеджер, Эрик Булье, является руководителем команды.

Также в первой пятничной тренировке Гран-при Абу-Даби дебютирует в Формуле-1 в рамках гоночного уик-энда Роберт Уиккенс, резервный гонщик Marussia Virgin. Он заменит действующего гонщика команды, Жерома Д’Амброзио. Для канадского гонщика участие в свободных заездах стало наградой за завоевание чемпионского титула в Мировой серии Рено в 2011 году.

Жан-Эрик Вернь в первой пятничной свободной практике заменил Себастьена Буэми.

Свободные заезды

Квалификация 

  Пастор Мальдонадо потерял 10 позиций на старте за установку 9-го мотора.
  Рубенс Баррикелло получил штраф в 10 позиций за вскрытие мотора.

Гонка 

|}
  Пастор Мальдонадо получил штраф в виде проезда по пит-лейн за игнорирование синих флагов.
  Ко времени Пастора Мальдонадо после гонки было добавлено 30 секунд за игнорирование синих флагов.
  Ко времени Хайме Альгерсуари после гонки было добавлено 20 секунд за игнорирование синих флагов.
  Бруно Сенна получил штраф в виде проезда по пит-лейн за игнорирование синих флагов.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки

Гран-при Абу-Даби